O topônimo Itaquatiara (na grafia arcaica Itacoatiara) pode referir-se a:

 Itacoatiara, município brasileiro do estado do Amazonas
 Itacoatiara (Niterói), bairro de Niterói, no estado do Rio de Janeiro
 Praia de Itacoatiara, praia na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro
 Pedra do Ingá, conjunto de petroglifos no estado da Paraíba (Brasil), também conhecidos como Itaquatiara do Ingá

Desambiguação